Can Castellà (Vallgorguina), mas a Vallgorguina (Vallès Oriental)
 Can Castellà (Verdú), casa a Verdú (Urgell) 
 Can Castellà (Vilablareix), masia a Vilablareix (Gironès)